

Musica 
 X To The Z – rapper statunitense

Altro 
 XZ – targa automobilistica di Armagh (Regno Unito)
 xz – programma per la compressione dei dati